

Albums 
 Don't Stop the Music (The Brecker Brothers), een album van de Amerikaanse Brecker Brothers uit 1977
 Don't Stop the Music (Del McCoury), een album van de Amerikaanse bluegrass musicus Del McCoury uit 1988
 Don't stop the music (Robyn), een album van Robyn uit 2002
 Don't Stop the Music (Play), een album van de Zweedse tienergroep Play uit 2004
 Don't Stop the Music (Kava Kava), een EP van de Britse rockband Kava Kava uit 2007

Nummers 
 Don't Stop the Music (Bay City Rollers), een single van de Bay City Rollers uit 1976
 Don't Stop the Music (Yarbrough & Peoples), een single van het Amerikaanse duo Yarbrough & Peoples uit 1981
 Don't Stop The Music (Lionel Richie), een nummer van Lionel Richie uit 2001
 Don't Stop the Music (Eriko Imai), een lied van de Japanse popzangeres Eriko Imai uit 2002
 Don't stop the music (Robyn, nummer), een nummer van Robyn uit 2003 
 Don't Stop the Music (Riyu Kosaka), een lied van de Japanse popzangeres Riyu Kosaka uit 2004
 Don't stop the music (Astrid), een nummer van Astrid uit 2004
 Don't Stop the Music (Rihanna), een nummer van Rihanna uit 2007, gecoverd door Jamie Cullum
 Don't Stop the Music (Michelle), een nummer van Michelle uit 2008, geschreven door Fred Ball (m) en Hannah Robinson (l)